Горно-Бадахшанская автономная область до января 2020 года состояла из 44 населенных пунктов .

 включая
 1 город областного подчинения
 43 сельских населённых пунктов

Перечень населенных пунктов (по административно-территориальному делению ГБАО делится на 1 город, 2 поселка, 7 сельских поселений (джамоатов), 43 села ).

Город областного подчинения 

 Хорог

Джамоаты Шугнанского района

Джамоаты Рушанского района

Джамоаты Рошткалинского района

Джамоаты Мургабского района

Джамоаты Ванджского района

Джамоаты Дарвазского района

Джамоаты Ишкашимского района

Примечание